Жискларень ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бергеда. Занимает площадь 36,06 км². Население — 33 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 140 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Барселоны